Ботурче може да се отнася за:
 Есенно ботурче, растение;
 Ботурче, село в Южна България.